Die Korea Open Super Series 2010 fanden in Seoul vom 12. bis 17. Januar 2010 statt. Das Preisgeld betrug 300.000 US-Dollar. Es war die 19. Auflage der Korea Open. Hauptsponsor des Turniers war VICTOR. 350 Spieler aus 23 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS Sports im Fernsehen übertragen wurde.

Austragungsort 
 SK Olympic Handball Gymnasium

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Chen Jin
  Bao Chun Lai
  Park Sung-hwan
  Nguyễn Tiến Minh
  Chen Long
  Boonsak Ponsana

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
1. Tine Rasmussen

2. Zhou Mi

3. Kwon Hee-sook

4. Juliane Schenk

5. Wang Xin

6. Wang Shixian

7. Yao Jie

8. Salakjit Ponsana

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
1. Jung Jae-sung / Lee Yong-dae

2. Mathias Boe / Carsten Mogensen

3. Alvent Yulianto / Hendra Gunawan

4. Lars Paaske / Jonas Rasmussen

5. Cai Yun / Fu Haifeng

6. Guo Zhendong / Xu Chen

7. Howard Bach / Tony Gunawan

8. Gan Teik Chai / Tan Bin Shen

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
1. Cheng Shu / Zhao Yunlei

2. Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa

3. Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

4. Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna

5. Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh

6. Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi

7. Savitree Amitrapai / Vacharaporn Munkit

8. Laura Choinet / Weny Rahmawati

Resultate

Mixed

Setzliste 
1. Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung

2. Gan Teik Chai /  Anastasia Russkikh

3. He Hanbin / Yu Yang

4. Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul

5. Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk

6. Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

7. Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl

8. Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun

Resultate

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2010
BWF Super Series 2010
Badmintonwettbewerb in Seoul